Henry Hayes est un nom pouvant désigner:

, homme politique américain du Wisconsin
 (1762-1832), délinquant irlandais, déporté en Nouvelle-Galles du Sud

Personnage
Henry Hayes, personnage de Deathlok
Henry Hayes, personnage de Stargate SG-1

Voir aussi

Hayes, Henry